De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1856-1859 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1856 en de verkiezingen van 1859. De zittingsperiode ging in op 15 september 1856 en liep af op 18 september 1859.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1856

Gematigde liberalen (18 zetels)
Hendrik van Beeck Vollenhoven
Louis Beerenbroek
Michael Alexander Joseph van der Beken Pasteel
Edmond Willem van Dam van Isselt
Hermanus Petrus van den Dries
Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen
Pieter Loopuijt
Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen
Frederic van der Oudermeulen
Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke
Petrus Laurentius Regout
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Abram van Rijckevorsel
Adriaan Jan van Roijen
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk
Jan Carel van Wessem

Conservatieven (12 zetels)
Johan Daniël Cornelis Carel Willem d'Ablaing van Giessenburg
Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein
Hendrik Rudolph Willem van Goltstein van Oldenaller
Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer
Albrecht Frederik Insinger
Cornelis van der Lek de Clercq
Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven
Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden
Johan Antoni Philipse
Wyncko Johannes Tonckens

Liberalen (8 zetels)
Dominicus Blankenheym
Willem Herman Cost Jordens
Coos Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Abraham Hartevelt Jzn.
Louis van Sasse van Ysselt
Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen
Anthony van Weel Dzn.

Conservatief-protestanten (1 zetel)
David Borski

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1856 waren dertien leden van de Eerste Kamer periodiek aftredend. Zij werden allen herkozen.
 Pieter Loopuijt (gematigde liberalen) kwam op 16 september 1856 in de Eerste Kamer als opvolger van de in 1850 door de Provinciale Staten van Zuid-Holland verkozen Johannes Servaas Lotsy, die per 15 september 1856 ontslag had genomen vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Van der Brugghen.
 Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen (gematigde liberalen) kwam op 30 oktober 1856 in de Eerste Kamer als opvolger van de op 28 juli 1856 overleden Frederik Johan Thomas de Bruijn, die bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1853 verkozen werd door de Provinciale Staten van Noord-Brabant.
 Adriaan Jan van Roijen (gematigde liberalen) kwam op 30 oktober 1856 in de Eerste Kamer als opvolger van de op 7 augustus 1856 overleden Mello Sichterman van de Brake (conservatieven), die door de Provinciale Staten van Groningen verkozen werd tot Eerste Kamerlid, als opvolger van een gekozene bij de verkiezingen van 1853.

Tussentijdse mutaties

1856
 4 oktober: Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (conservatieven) nam ontslag uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot raadsheer bij het Provinciaal Gerechtshof in Arnhem. Hij werd door de Provinciale Staten van Noord-Holland herkozen als Eerste Kamerlid en op 13 december opnieuw geïnstalleerd.

1857
 4 juni: Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven (conservatieven) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Utrecht verkozen Evert du Marchie van Voorthuysen als zijn opvolger; hij werd op 4 augustus geïnstalleerd.

1858
 7 april: Evert du Marchie van Voorthuysen (conservatieven) nam ontslag als Eerste Kamerlid vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten van Utrecht verkozen Joan Huydecoper van Maarsseveen als zijn opvolger; hij werd op 26 mei geïnstalleerd.

1859
 14 mei: Johan Daniël Cornelis Carel Willem d'Ablaing van Giessenburg (conservatieven) nam ontslag als Eerste Kamerlid vanwege zijn hoge leeftijd. Provinciale Staten van Utrecht kozen Joost Taets van Amerongen tot Natewisch als opvolger, die vanwege de korte resterende duur van de zittingsperiode van de Eerste Kamer pas op 20 september 1859 geïnstalleerd werd.

1856-1859
Nederlandse politiek in 1859